МДР:
 Международная депозитарная расписка
 МДР-2 (АНТ-8) — самолет Туполева
 МДР-4 — советский самолёт
 МДР-5 — самолет ОКБ Бериева
 МДР-6 (Че-2) — советский самолёт
 Молдавская Демократическая Республика
 Молодёжная Дума России
 Машина дистанционного разминирования
 Разделимый код с максимальным расстоянием